Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин () — ежегодное соревнование новозеландских женских команд по кёрлингу. Проводится с 1994 года (до 2004 года включительно проводился как единый чемпионат Новой Зеландии, под названием «Wendorf Rock», в командах могли быть как мужчины, так и женщины). Организатором является Ассоциация кёрлинга Новой Зеландии ().

Чемпионат проводится в июле и/или августе, является вторым по календарной очерёдности чемпионатом в сезоне кёрлинга в Новой Зеландии (где календарное лето является «климатической зимой»).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Новую Зеландию на международной арене как её женская сборная по кёрлингу.

Одновременно и там же проводится Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(по чемпионатам 1994—2004 в источнике указаны только команды-чемпионы; по чемпионатам 2005—2007 — команды-чемпионы и серебряные призёры)

Медальный зачёт по игрокам 
(вне зависимости от позиции игрока; данные с учётом итогов чемпионата 2018 года)

Примечания

Ссылки 
 NZ Championship : Women | New Zealand Curling

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди ветеранов

Соревнования по кёрлингу в Новой Зеландии
 
Кёрлинг
Новая Зеландия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1994 года